św. Agata Sycylijska (235-251) – męczennica z Sycylii
 św. Agata Yi So-sa (1784-1839) – męczennica koreańska
 św. Agata Kim A-gi (1787-1839) – męczennica koreańska
 św. Agata Chŏn Kyŏng-hyŏb (1790-1839) – męczennica koreańska
 św. Agata Yi Kan-nan (1813-1846) – męczennica koreańska
 św. Agata Yi Kyŏng-i (1814-1840) – męczennica koreańska
 św. Agata Lin Zhao (1817-1858) – chińska katechistka, męczennica
 św. Agata Kwŏn Chin-i (1819-1840) – męczennica koreańska
 św. Agata Yi (1824-1840) – męczennica koreańska

Zobacz też 
 Błogosławiona Agata